Имперското министерство на труда () е правителствен орган на Ваймарската република и Нацистка Германия. Съществува от 1919 до 1945 г.

Райхсминистри

Държавни секретари

Вижте също 
 Кабинет на Адолф Хитлер

Използвана литература 
  Ludwig Preller: Sozialpolitik in der Weimarer Republik. Düsseldorf 1978.

Външни препратки 
  Имперско министерство на труда – Bundesarchiv

труд
Стопанска история на Германия